

Населені пункти та їхні частини
 Новінкі — село в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — село в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Новінкі — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Новінкі — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Новінкі — частина села Носув-Кольонія в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — частина села Лещани в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — частина села Рокітно в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — частина села Ліпниця в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — частина села Вогинь у гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — частина села Міхалкі в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — частина села Майдан Сопоцький Другий (Майдан-Сопоцький-Друґі) в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — частина села Ґолембюв у гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Новінкі — частина села Конти в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Новінкі — частина села Лясковиці в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Новінкі — частина села Крупя-Вулька в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Новінкі — частина села Ґлусіно в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Новінкі — частина села Донімеж у гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Новінкі — колонія в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — осада в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новінкі — осада в гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Новінкі — осада в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Новінкі — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки